Fjodorowka heißen mehrere Orte in Russland, Weißrussland und Kasachstan:  
 Fjodorowka (Baschkortostan, Fjodorowski), Dorf im Fjodorowski rajon (Baschkortostan)
 Fjodorowka (Qostanai), Kleinstadt (ceno) in Qostanai (Kasachstan)  
 Fjodorowka (Westkasachstan), Kleinstadt (ceno) bei Oral in Westkasachstan 
 Fjodorowka (Saratow, Fjodorowski), Dorf im Fjodorowski rajon (Saratow)
 Fjodorowka (Fatesch), Dorf in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch 

Fjodorowka heißen folgende Flüsse:
 Fjodorowka (Kobra), Nebenfluss der Kobra in der Oblast Kirow (Russland)

Fjodorowka heißen folgende Verwaltungsbezirke:
 Rajon Fjodowka, Verwaltungsbezirk in der Oblast Baschkortostan, siehe Fjodorowski rajon (Baschkortostan)
 Rajon Fjodowka, Verwaltungsbezirk in der Oblast Saratow, siehe Fjodorowski rajon (Saratow) 

Siehe auch:
 Fedoriwka (Begriffsklärung)